David Malukas (* 27. September 2001 in Chicago) ist ein US-amerikanisch-litauischer Automobilrennfahrer, der für Dale Coyne Racing in der IndyCar Series 2022 fährt.

Karriere 
David Malukas nahm 2016/17 an der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate teil und belegte den sechsten Endrang. 2017 fuhr er in der Deutschen Formel-4-Meisterschaft für das Team Motopark und belegte mit 20 Punkten den 19. Platz. Neben der Deutschen Formel-4-Meisterschaft nahm Malukas 2017 auch an der U.S. F2000 National Championship teil. Mit einem Podium errang er hier den zehnten Gesamtrang. Zur Saison 2018 stieg Malukas in die Pro Mazda Championship ein und beendete mit drei Siegen er die Saison auf dem vierten Rang.

2019 stieg David Malukas in der Road to Indy eine weitere Kategorie nach oben in die Indy Lights. Er errang zwei Podien und wurde Gesamtsechster. Da die Indy-Lights-Saison 2020 abgebrochen wurde, nahm er an der Formula Regional Americas Championship teil und wurde mit zwei Siegen hinter dem überlegenen Linus Lundqvist Vizemeister.

2021 kämpfe Malukas gegen Kyle Kirkwood um die Indy-Lights-Meisterschaft. Am Ende belegte er mit 13 Punkten Rückstand auf Kirkwood den zweiten Endrang.

In der Saison 2022 startet David Malukas für Dale Coyne Racing in der IndyCar Series und erreichte bisher zweimal die Top 10.

Statistik

Karrierestationen 
 2016/17: Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (Platz 5)
 2017: Deutsche Formel-4-Meisterschaft (Platz 19)
 2017: U.S. F2000 National Championship (Platz 10)
 2018: Pro Mazda Championship (Platz 4)
 2019: Indy Lights (Platz 6)
 2020: Formula Regional Americas Championship (Platz 2)
 2021: Indy Lights (Platz 2)
 2022: Indycar (Platz 18)

Einzelergebnisse in der US F2000

Einzelergebnisse in der Pro Mazda Meisterschaft

Einzelergebnisse in der Indy Lights

Einzelergebnisse in der Amerikanischen Formula Regional

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

(Legende)

Einzelergebnisse bei den Indy 500

Weblinks

Einzelnachweise 

IndyCar-Rennfahrer
US-Amerikaner
Litauer
Geboren 2001
Mann